

События 

 Ливонский крестовый поход: эстонцы восстают против Ордена меченосцев и датчан и ненадолго отбивают все свои опорные пункты, кроме Таллина.
 Поход Ярослава Всеволодовича с новгородскими полками на Таллин против Ордена меченосцев.
 В Киеве начал княжить Владимир Рюрикович.
 31 мая — Битва на реке Калке. Разгром русского войска монголами.
 Папа Гонорий III утвердил устав нищенствующего ордена Францисканцев.
 Немецкие бароны похитили на охоте датского короля Вальдемара II.

Правители 
 Грузинское царство — Русудан (1223—1245).
 Португалия — король Саншу II (1223—1248).
 Королевство Франция — Людовик VIII Лев (1223—1226).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1223 году
 Жан де Жуанвиль, французский историк.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1223 году
 8 марта — Винценты Кадлубек, польский летописец.
 25 марта — Афонсу II, король Португалии.
 31 мая (на Калке) —
 Мстислав Романович Старый.
 Мстислав Святославич
 14 июля — Филипп II Август, король Франции.
 Ноябрь — Сюань-цзун, цзиньский император (с 1213 г.).
 Георгий IV Лаша, царь Грузии (с 1213 г.)
 Мухали, монгольский наместник в Северном Китае.

См. также

Примечания